Ібрагім Сорі Даара (? -1871) — 13-й альмамі імамату Фута-Джаллон в 1870—1871 році.
 Альфа Ахмаду Даара (? — 1896) — 14-й альмамі імамату Фута-Джаллон в 1875—1880, 1892—1894 і 1895—1896 роках.

Див. також 
 Daara J — хіп-хоп дует із Сенегалу.